В соревнованиях по волейболу на Играх XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия) приняли участие 12 мужских и 12 женских национальных команд. Сборные Австралии на правах хозяев Олимпиады были освобождены от отборочных соревнований, остальные участники олимпийского волейбольного турнира, определились по итогам квалификации, состоявшей из трёх этапов. Отбор на Олимпийские игры у мужских и женских команд осуществлялся по похожей схеме.

Первым этапом отбора стал розыгрыш Кубка мира. По его итогам определились по три участника Олимпийских игр.

Вторым этапом отбора стали континентальные квалификационные турниры в рамках пяти региональных конфедераций волейбола — Европейской (CEV), Азиатской (AVС), стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA), Южноамериканской (CSV) и Африканской (CAVB). По итогам этих турниров путёвки на Олимпийские игры получили 5 мужских и 4 женские команды (у женщин отдельного турнира AVС не проводилось).

Третьим этапом отбора стали межконтинентальные квалификационные турниры, организованные Международной федерацией волейбола (FIVB). Мужские команды соревновались в рамках трёх турниров, победители которых получили три путёвки на Олимпийские игры. У женщин был проведён один турнир, совмещённый с азиатской квалификацией. По его итогам было разыграно 4 вакантные путёвки на Игры, одна из которых гарантированно была закреплена за сборной, представляющей Азиатскую конфедерацию волейбола (AVС).

Мужчины

Кубок мира-1999 

18.11—2.12.1999. Япония.
 Участники — Япония (страна-организатор), Италия, Россия, США, Куба, Бразилия, Аргентина, Китай, Южная Корея, Тунис (по итогам континентальных чемпионатов 1999 года), Испания, Канада (по приглашению ФИВБ).

По итогам Кубка мира-1999 путёвки на Олимпийские игры 2000 года получили Россия, Куба, Италия.

Континентальные квалификационные турниры

Европа 
 Участники — Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Нидерланды, Польша, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Чехия, Югославия.
 От участия отказалась первоначально заявленная Швеция.

Предварительный раунд 
1999 г.
 Первый круг

 13 июня.  Германия —  Дания 3:1 (25:17, 23:25, 25:20, 25:19).
 14 июня.  Германия —  Дания 2:3 (25:19, 25:22, 23:25, 21:25, 9:15).

  Украина —  Швеция +:-

Сборные Германии и Украины вышли во второй круг предварительного раунда.

 Второй круг

 12 июня.  Латвия —  Босния и Герцеговина 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).
 13 июня.  Латвия —  Босния и Герцеговина 3:2 (25:21, 20:25, 25:17, 20:25, 15:10).

 13 июня.  Израиль —  Венгрия 1:3 (17:25, 25:20, 22:25, 21:25).
 19 июня.  Венгрия —  Израиль 3:1 (25:16, 19:25, 25:21, 25:16).

 3 сентября.  Словакия —  Украина 0:3 (22:25, 17:25, 21:25).
 4 сентября.  Словакия —  Украина 3:0 (25:17, 25:21, 25:21). Словакия вышла в следующий этап соревнований по лучшему соотношению игровых очков, набранных в обеих встречах — 135:134.

 4 сентября.  Турция —  Германия 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:23).
 12 сентября.  Германия —  Турция 3:1 (25:14, 23:25, 25:17, 25:22). Германия вышла в следующий этап соревнований по лучшему соотношению игровых очков, набранных в обеих встречах — 181:175.

 5 сентября.  Финляндия —  Испания 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:15).
 12 сентября.  Испания —  Финляндия 3:0 (25:23, 25:20, 25:20).

Победители стыковых матчей второго круга (Латвия, Венгрия, Словакия, Германия, Испания) вышли в предквалификационный  раунд, где к ним присоединилась Бельгия.

Предквалификационный раунд 
17.11—21.11.1999. Вилворде (Бельгия).

 Испания отказалась от участия в предквалификационном раунде, так как в те же сроки принимала участие в розыгрыше Кубка мира.

 17 ноября: Латвия — Германия 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:16); Венгрия — Бельгия 3:1 (28:30, 25:22, 26:24, 25:20).
 18 ноября: Латвия — Венгрия 3:2 (19:25, 31:29, 25:20, 20:25, 15:8); Словакия — Бельгия 3:2 (25:19, 21:25, 33:35, 25:22, 15:10).
 19 ноября: Латвия — Словакия 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 27:25); Германия — Венгрия 3:1 (25:18, 26:28, 25:23, 25:23).
 20 ноября: Латвия — Бельгия 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 17:25, 15:11); Германия — Словакия 3:2 (25:16, 24:26, 22:25, 25:18, 15:13).
 21 ноября: Венгрия — Словакия 3:1 (25:22, 24:26, 25:19, 25:23); Бельгия — Германия 3:2 (25:19, 25:22, 21:25, 21:25, 18:16).

По итогам предквалификационного раунда Латвия вышла в финальный раунд европейской олимпийской квалификации.

Финальный раунд 
3—9.01.2000. Катовице (Польша).

 3 января: Польша — Латвия 3:2 (23:25, 25:19, 29:31, 25:18, 15:11); Югославия — Болгария 3:1 (25:18, 25:19, 19:25, 25:16); Нидерланды — Чехия 3:0 (25:17, 25:21, 25:22).
 4 января: Болгария — Польша 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 34:32); Югославия — Чехия 3:0 (29:27, 25:20, 25:15); Нидерланды — Латвия 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:14).
 5 января: Польша — Чехия 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:19); Болгария — Латвия 3:1 (25:22, 17:25, 25:18, 27:25); Югославия — Нидерланды 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).
 7 января: Болгария — Чехия 3:0 (25:19, 25:23, 25:21); Югославия — Латвия 3:0 (25:11, 25:23, 25:15); Польша — Нидерланды 3:1 (18:25, 25:19, 25:20, 25:18).
 8 января: Латвия — Чехия 3:2 (28:26, 25:23, 26:28, 21:25, 15:8); Югославия — Польша 3:1 (25:19, 25:20, 18:25, 27:25); Нидерланды — Болгария 3:1 (25:21, 23:25, 25:17, 25:20).

ФИНАЛ. 9 января. Югославия — Болгария 3:0 (25:22, 25:13, 25:16).

По итогам европейского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила Югославия.

Азия 
 Участники — Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония.

27—29.12.1999. Шанхай (Китай).

 27 декабря: Южная Корея — Тайвань 3:1 (25:18, 21:25, 25:20, 25:19); Япония — Китай 3:2 (20:25, 29:27, 18:25, 25:23, 15:13).
 28 декабря: Китай — Тайвань 3:0 (25:23, 25:21, 25:17); Южная Корея — Япония 3:0 (25:22, 25:19, 25:18).
 29 декабря: Япония — Тайвань 3:1 (29:27, 29:27, 26:28, 25:15); Южная Корея — Китай 3:0 (25:23, 25:21, 25:22).

По итогам азиатского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила Южная Корея.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
 Участники — Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

5—8.01.2000. Виннипег (Канада).

 5 января: Канада — США 3:0 (25:21, 28:26, 25:19); Пуэрто-Рико — Мексика 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 25:23).
 6 января: Канада — Мексика 3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:17); США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:18, 25:18, 25:13).
 7 января: Канада — Пуэрто-Рико 3:2 (25:21, 25:27, 24:26, 25:10, 15:8); США — Мексика 3:0 (25:19, 25:20, 25:13).

ФИНАЛ. 8 января. США — Канада 3:0 (25:20, 30:28, 25:21).

По итогам североамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила США.

Южная Америка 
 Участники — Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия.

7—9.01.2000. Сан-Каэтано-ду-Сул (Бразилия).

 7 января: Бразилия — Колумбия 3:0 (25:13, 25:11, 25:13); Аргентина — Венесуэла 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:21).
 8 января: Аргентина — Колумбия 3:0 (25:19, 25:16, 25:21); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).
 9 января: Бразилия — Аргентина 3:2 (21:25, 32:30, 25:22, 33:35, 15:13); Венесуэла — Колумбия 3:0 (25:14, 25:17, 25:18).

По итогам южноамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила Бразилия.

Африка 
 Участники — Алжир, Египет, Камерун, Нигерия, Тунис, ЮАР.

25—30.01.2000. Каир (Египет).

 25 января: Тунис — Камерун 3:1 (25:13, 18:25, 29:27, 25:18); Алжир — Нигерия 3:0 (25:17, 25:22, 25:20); Египет — ЮАР 3:0 (25:20, 25:16, 25:22).
 26 января: Тунис — Нигерия 3:2 (23:25, 26:24, 25:22, 23:25, 15:8); Алжир — ЮАР 3:0 (25:15, 25:15, 25:17); Египет — Камерун 3:0 (25:15, 25:21, 25:22).
 27 января: Камерун — ЮАР 3:0 (25:23, 25:21, 25:20); Египет — Нигерия 3:0 (25:21, 25:18, 25:17); Тунис — Алжир 3:2 (20:25, 25:17, 19:25, 25:17, 18:16).
 29 января: Нигерия — Камерун 3:2 (25:22, 24:26, 16:25, 25:19, 16:14); Тунис — ЮАР 3:0 (25:14, 25:11, 25:17); Египет — Алжир 3:0 (25:15, 25:19, 25:12).
 30 января: Нигерия — ЮАР 3:0 (25:23, 25:12, 25:16); Алжир — Камерун 3:2 (26:28, 25:14, 21:25, 25:22, 15:9); Египет — Тунис 3:0 (25:17, 25:19, 25:12).

По итогам африканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получил Египет.

Межконтинентальные квалификационные турниры 
 Участники — Аргентина, Венесуэла, Греция, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Португалия, Тайвань, Тунис, Франция, Япония.

Группа А 
21—23.07.2000. Матозиньюш (Португалия).

 21 июля: Аргентина — Япония 3:0 (25:20, 25:21, 25:21); Венесуэла — Португалия 3:2 (25:19, 25:23, 22:25, 25:27, 15:12).
 22 июля: Аргентина — Венесуэла 3:1 (25:17, 25:27, 25:20, 25:20); Япония — Португалия 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).
 23 июля: Япония — Венесуэла 3:0 (25:18, 25:15, 25:20); Аргентина — Португалия 3:0 (25:21, 25:21, 29:27).

Группа В 
24—26.07.2000. Пирей (Греция).

 24 июля: Испания — Китай 3:0 (26:24, 25:19, 25:17); Греция — Тунис 3:1 (25:15, 20:25, 25:18, 25:17).
 25 июля: Испания — Тунис 3:0 (25:19, 25:17, 25:20); Китай — Греция 3:0 (25:18, 25:22, 25:22).
 26 июля: Китай — Тунис 3:2 (25:21, 25:21, 23:25, 25:27, 15:12); Испания — Греция 3:0 (27:25, 25:17, 25:20).

Группа С 
25—27.07.2000. Кастельно-Монтратье (Франция).

 25 июля: Нидерланды — Тайвань 3:0 (25:17, 25:10, 25:15); Франция — Канада 3:2 (22:25, 25:23, 21:25, 25:21, 15:9).
 26 июля: Нидерланды — Канада 3:0 (25:21, 25:18, 25:18); Франция — Тайвань 3:0 (25:23, 25:14, 25:16).
 27 июля: Канада — Тайвань 3:0 (25:19, 25:18, 25:14); Нидерланды — Франция 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:21).

Итоги 
По итогам межконтинентальной квалификации три последние путёвки на Олимпийские игры 2000 года получили победители отборочных групп — Аргентина, Испания и Нидерланды.

Женщины

Кубок мира-1999 

18.11—2.12.1999. Япония.
 Участники — Япония (страна-организатор), Россия, Хорватия, Куба, США, Бразилия, Аргентина, Китай, Южная Корея, Тунис (по итогам континентальных чемпионатов 1999 года), Италия, Перу (по приглашению ФИВБ).

По итогам Кубка мира-1999 путёвки на Олимпийские игры 2000 года получили Куба, Россия, Бразилия.

Континентальные квалификационные турниры

Европа 
 Участники — Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия.
 От участия отказалась первоначально заявленная Греция.

Предварительный раунд 
1999 г.
 3 сентября.  Франция —  Дания 3:0 (25:14, 25:10, 25:17).
 5 сентября.  Франция —  Дания 3:0 (15:6, 15:9, 15:11).

 5 сентября.  Испания —  Венгрия 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 21:25).
 12 сентября.  Венгрия —  Испания 3:0 (25:20, 25:14, 25:21).

  Австрия —  Греция +:-

Победители стыковых матчей предварительного раунда (Франция, Венгрия, Австрия) вышли в предквалификационный  раунд, где к ним присоединились ещё три команды (Украина, Турция, Чехия).

Предквалификационный раунд 
3—7.11.1999. Бурса (Турция).
 Группа А

 3 ноября: Турция — Венгрия 3:1 (21:25, 25:19, 25:18, 25:20).
 4 ноября: Франция — Турция 3:1 (16:25, 25:23, 25:22, 25:14).
 5 ноября: Венгрия — Франция 3:2 (17:25, 12:25, 25:22, 25:20, 15:9).

 Группа В

 3 ноября: Чехия — Австрия 3:1 (25:18, 25:27, 25:14, 25:10).
 4 ноября: Украина — Австрия 3:0 (25:16, 25:15, 25:15).
 5 ноября: Чехия — Украина 3:2 (25:22, 25:23, 21:25, 19:25, 15:9).

 ПОЛУФИНАЛ. 6 ноября. Турция — Чехия 3:0 (25:22, 25:15, 25:15); Украина — Франция 3:2 (16:25, 21:25, 25:12, 25:15, 15:11).
 ФИНАЛ. 7 ноября. Украина — Турция 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

По итогам предквалификационного раунда Украина вышла в финальный раунд европейской олимпийской квалификации.

Финальный раунд 
4—9.01.2000. Бремен (Германия).

 4 января: Италия — Нидерланды 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 25:23); Германия — Украина 3:0 (25:22, 25:20, 25:18); Хорватия — Румыния 3:1 (26:24, 25:17, 20:25, 25:18).
 5 января: Нидерланды — Украина 3:2 (25:22, 25:21, 22:25, 23:25, 15:12); Германия — Румыния 3:0 (25:16, 25:15, 25:19); Хорватия — Италия 3:0 (25:18, 25:21, 25:20).
 7 января: Германия — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:21, 25:20); Хорватия — Украина 3:1 (25:20, 23:25, 25:19, 25:14); Италия — Румыния 3:2 (18:25, 25:17, 25:17, 24:26, 15:11).
 8 января: Германия — Хорватия 3:2 (29:31, 25:22, 24:26, 25:20, 15:10); Нидерланды — Румыния 3:1 (27:25, 25:23, 21:25, 28:26); Италия — Украина 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:15).
 9 января: Нидерланды — Хорватия 3:2 (25:18, 17:25, 25:23, 14:25, 15:9); Италия — Германия 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:18); Украина — Румыния 3:2 (17:25, 25:23, 25:20, 20:25, 15:9).

По итогам европейского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила Германия.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
 Участники — Доминиканская Республика, Канада, Пуэрто-Рико, США.

5—8.01.2000. Лейкленд (США).

 5 января: США — Доминиканская Республика 3:2 (25:20, 23:25, 22:25, 26:24, 15:11); Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (35:33, 25:8, 25:21).
 6 января: США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:16, 25:14, 25:16); Канада — Доминиканская Республика 3:2 (24:26, 25:20, 23:25, 25:19, 15:12).
 7 января: США — Канада 3:1 (25:18, 22:25, 25:14, 26:24); Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:13, 25:16, 25:20).

За 3-е место. 8 января. Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 27:25, 25:15).
ФИНАЛ. 8 января. США — Канада 3:1 (19:25, 25:20, 25:20, 25:22).

По итогам североамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила США.

Южная Америка 
 Участники — Аргентина, Венесуэла, Перу.

4—6.01.2000. Лима (Перу).

 4 января: Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:10, 25:19, 25:12).
 5 января: Перу — Венесуэла 3:0 (25:13, 25:23, 25:19).
 6 января: Перу — Аргентина 3:2 (22:25, 21:25, 25:17, 25:19, 15:7).

По итогам южноамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила Перу.

Африка 
 Участники — Камерун, Кения, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Тунис.

16—20.01.2000. Найроби (Кения).
 Группа А

 16 января: Кения — Камерун 3:0 (25:23, 25:19, 25:11).
 17 января: Кения — Нигерия 3:0 (25:19, 25:13, 25:18).
 18 января: Камерун — Нигерия 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

 Группа В

 16 января: Маврикий — Мозамбик 3:0 (25:10, 25:23, 25:13).
 17 января: Тунис — Мозамбик 3:0 (25:12, 25:22, 25:9).
 18 января: Тунис — Маврикий 3:1 (20:25, 25:23, 30:28, 26:24).

 ПОЛУФИНАЛ. 19 января. Кения — Маврикий 3:0 (25:13, 25:17, 25:13); Камерун — Тунис 3:2 (22:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:12).
 ЗА 3-е МЕСТО. 20 января. Тунис — Маврикий 3:1.
 ФИНАЛ. 20 января. Кения — Камерун 3:0 (25:19, 25:14, 25:10).

По итогам африканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2000 года получила Кения.

Межконтинентальный квалификационный турнир (FIVB и AVC) 
 Участники — Аргентина, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Хорватия, Южная Корея, Япония.

17—25.06.2000. Токио (Япония).

 17 июня: Италия — Нидерланды 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:23, 15:4); Южная Корея — Хорватия 3:0 (25:16, 25:18, 25:20); Китай — Канада 3:0 (25:18, 25:13, 25:13); Япония — Аргентина 3:1 (30:32, 25:17, 25:22, 25:14).
 18 июня: Нидерланды — Китай 3:0 (25:22, 25:20, 25:20); Италия — Южная Корея 3:0 (25:10, 26:24, 28:26); Хорватия — Аргентина 3:0 (25:19, 25:15, 25:12); Япония — Канада 3:0 (25:18, 25:16, 25:15).
 19 июня: Южная Корея — Аргентина 3:0 (25:20, 25:18, 25:20); Италия — Китай 3:1 (32:30, 23:25, 25:19, 25:19); Хорватия — Канада 3:0 (25:21, 25:18, 25:20); Япония — Нидерланды 3:1 (18:25, 25:21, 25:22, 25:20).
 21 июня: Италия — Аргентина 3:0 (25:21, 25:22, 25:18); Хорватия — Нидерланды 3:2 (16:25, 25:18, 20:25, 25:22, 15:10); Южная Корея — Канада 3:0 (25:15, 25:18, 25:17); Китай — Япония 3:1 (23:25, 31:29, 25:17, 25:20).
 22 июня: Аргентина — Канада 3:2 (25:20, 28:30, 25:22, 22:25, 15:13); Китай — Хорватия 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 25:19, 15:10); Южная Корея — Нидерланды 3:1 (25:19, 25:22, 16:25, 25:20); Италия — Япония 3:0 (25:22, 25:19, 25:13).
 24 июня: Италия — Канада 3:0 (25:12, 25:19, 25:16); Китай — Южная Корея 3:2 (25:21, 18:25, 23:25, 25:18, 15:7); Нидерланды — Аргентина 3:1 (26:28, 25:22, 25:23, 25:18); Хорватия — Япония 3:2 (26:28, 23:25, 25:20, 28:26, 15:9).
 25 июня: Китай — Аргентина 3:0 (25:17, 25:11, 25:17); Нидерланды — Канада 3:0 (25:17, 25:20, 26:24); Хорватия — Италия 3:1 (19:25, 25:22, 25:21, 25:22); Южная Корея — Япония 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:23).

По итогам межконтинентальной квалификации четыре последние путёвки на Олимпийские игры 2000 года получили призёры — Италия, Южная Корея, Хорватия, а также Китай в качестве лучшей азиатской сборной из числа остальных команд турнира.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 2000) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 2000) 

Волейбол на Олимпийских играх
1999 год в волейболе
2000 год в волейболе